Макаровское муниципальное образование — сельское поселение в Киренском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — село Макарово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 808 человек, в том числе 391 мужчина и  417 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Киренского района
Сельские поселения Иркутской области